«Puente del Milenio» puede referirse a:

Construcciones

en España 
 Puente del Milenio, Orense.

en Irlanda 
Millennium Bridge
 Puente del Milenio, Dublín.

en Montenegro 
Милениумски мост
 Puente del Milenio, Podgorica.

en Reino Unido 
Millennium Bridge
 Puente del Milenio, Glasgow.
 Puente del Milenio, Londres.
Puente del Milenio, Gateshead.

en Polonia 
Most III Tysiąclecia im. Jana Pawła II
 Puente del Tercer Milenio Juan Pablo II, Gdansk.
Most Tysiąclecia/Milenijny
 Puente del Milenio, Varsovia (:w:pl:).

en Rusia 
Мост Миллениум
 Puente del Milenio, Kazan.